Мохаммед Аман (10 января 1994, Асэлла, Эфиопия) — эфиопский легкоатлет, который специализируется на дистанции 800 метров. Чемпион мира 2013 года с результатом 1.43,31. Победитель юношеских Олимпийских игр 2010 года в беге на 1000 метров. Двукратный чемпион Африки среди юниоров в 2009 и 2011 годах. Победитель мирового первенства в помещении 2012 года с результатом 1:48.36. На олимпийских играх в Лондоне занял 6-е место.

В настоящее время владеет рекордом Эфиопии в беге на 800 метров. Обладатель мирового рекорда среди юношей.

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике